Duco (voornaam), een Germaanse voornaam
 Duco (merk), een merknaam voor een productlijn van autolak van DuPont